Awaš může být:

 Awaš (město) – město v Etiopii
 Awaš (řeka) – řeka v Etiopii
 Dolní údolí řeky Awaš – světové dědictví UNESCO v Etiopii
 Národní park Awaš – národní park v Etiopii
 Střední Awaš – oblast paleoantropologických a archeologických lokalit v Etiopii